Тон може означати науковий термін (у музиці, лінгвістиці тощо) і бути прізвищем:

Наукові поняття 

 Тон — музичний звук.

 Цілий тон — музичний інтервал.

 Основний тон (музика) — найменша частота в частотному спектрі звуку. Решта частот називаються обертонами.

 Тон — лінгвістичний термін, який вживається для виокремлення висоти звуку, як чинника смислової відмінності слів; завдяки тону виділяють тональні мови.

 Тон — характеристика кольору

Прізвище Тон 

 Тон Андрій Андрійович (*1800 — †1858) — російський архітектор, міський архітектор Харкова; брат Тона Костянтина Андрійовича.

 Тон Костянтин Андрійович (*1794 — †1881) — російський архітектор, придворний архітектор російського царя Миколи I, який будував у Петербурзі та Москві; брат Тона Андрія Андрійовича.

Топоніми 

 Тон () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.
 Тон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя

Посилання